Кладруби може бити:

 Кладруби (Тахов), град у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Кладруби (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кладруби (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Кладруби (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Кладруби (Теплице), насељено мјесто у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република
 Кладруби на Лаби, насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република